Viry kan syfta på:
 Viry, Haute-Savoie
 Viry, Jura
 Viry, Saône-et-Loire